Neaira (griechisch , lateinisch Neaera) ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie:

 Neaira (Geliebte des Helios), Mutter der Rinderhirten, die auf Thrinakie die Rinderherden ihres Vaters hüteten
 Neaira (Geliebte des Strymon), Mutter der Argos-Gattin Euadne
 Neaira (Tochter des Pereus), Gattin des Aleos, Mutter der Auge, des Kepheus und des Lykurgos
 Neaira (Tochter des Nereus) und Gattin des Aietes, auch bekannt als Idyia, mit dem sie den Apsyrtos hatte
 Neaira (Tochter des Amphion) und Tochter der Niobe
 Neaira (Tochter des Okeanos) und Tochter der Tethys, auch bekannt als Perse
 Neaira (Gattin des Keleos), Mutter des Triptolemos
 Neaira (Gattin des Theiodamas), Mutter des vor Troja kämpfenden Dresaios
 Neaira (Geliebte des Skamandros), des troischen Flussgottes (Ovid Amores 3,6,28)

Weitere Namensträger:
 Neaira (Hetäre), eine griechische Hetäre, die durch die Rede Gegen Neaira (ca. 340 v. Chr.) des Apollodoros bekannt wurde
 Neaera, fiktive Person in Gedichten des Horaz (carm. 3,14,21; epod. 15,11)

Außerdem:
 Neaera (Band), eine deutsche Melodic-Death-Metal-Band